Vincze Edit (1927–1980) magyar történész
 Vincze Edit (1948–) magyar festőművész, textilműves
 Vincze Edit (1965–2022) Európa-bajnok magyar vízilabdázó